St-Pierre-ès-Liens (französisch für „St. Peter in Ketten“) ist der Name folgender Kirchen in Frankreich:

 St-Pierre-ès-Liens (Colonzelle), Kirche in der Gemeinde Colonzelle, Département Drôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 St-Pierre-ès-Liens (Paulin), Kirche in der Gemeinde Paulin, Département Dordogne, Region Nouvelle-Aquitaine